Љ може бити:
 -{Љ}-, ћирилично слово 
 -{Lj}-, латинично слово